Maria Bueno ha battuto in finale Darlene Hard 6–4 6–3.

Teste di serie
 Christine Truman Janes (quarto turno)
 Angela Mortimer Barrett (quarti di finale)
 Beverly Baker Fleitz (quarto turno)
 Darlene Hard (finalista)
 Sandra Reynolds Price (semifinali)
 Maria Bueno (campionessa)
 Sally Moore (semifinali)
 Ann Haydon Jones (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1959